Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Holfeier – polski ekonomista, działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Maria Holfeier – polska ekonomistka i działaczka opozycji demokratycznej w PRL